de Four Freedoms, vier mensenrechten zoals uitgesproken door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in 1941
de vier vrijheden van de Europese Unie, het vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen als fundament onder de Europese interne markt
de vier vrijheden van softwaregebruik die door Richard Stallman werden vastgelegd in The Free Software Definition
de vrije drukpers, de vrije eredienst, het vrije onderricht en de vrije vereniging in België.

Zie ook 
Four Freedoms Award
Four Freedoms Monument